Oro, qui signifie  en italien et en espagnol, peut faire référence à :

Toponymes

Argentine 
 General Fernández Oro, village du département de General Roca dans la province de Río Negro.

Canada 
 , canton de l'Ontario, habituellement abrégé en  tout-court ;
 , moraine glaciaire en Ontario.

Corée du Nord 
 Oro, ancien nom du district de Yeonggwang

 , camp de concentration pour les prisonniers politiques nord-coréens

Danemark 
 Orø, île.

Estonie 
 , village.

États-Unis 
 , ville fantôme du Colorado ;
 , comté du Territoire du Kansas de 1859 à 1861.

Finlande 
 Örö, île de l'archipel finlandais située au Nord-Est de la ville suédoise d'Oskarshamn.

Papouasie-Nouvelle-Guinée 
 Province d'Oro, province dans la région Papouasie.
 Baie d'Oro

Astronomie 
 (4733) ORO, astéroïde de la ceinture principale. ;
 Observatoire Oak Ridge à Havard, dans l'État américain du Massachusetts.

Culture 
 Oro, dieu de la guerre et de la fertilité en Polynésie ;
 Oro, un livre autobiographique de Cizia Zykë publié en 1985, qui devint rapidement un best-seller en France : Zykë y revient sur ses aventures dans la péninsule d'Osa, région sauvage du Costa Rica. Il y raconte sa vie de chercheur d'or parmi la fange d'orpailleurs clandestins, d'hommes corrompus, de dealeurs et de prostituées. C'est un portrait cynique et acerbe d'une vie en marge du monde, ni complaisant pour la population locale, ni pour le commun des "occidentaux". Zykë s'aventure pour ramasser gros, vivre le danger quotidien suivant sa philosophie individualiste ;
 Oro, un film d'Agustín Díaz Yanes annoncé pour 2017.

Linguistique 
 , langue parlée au Nigéria ;
 oro, code ISO 639 pour l' en Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Patronymes 

  (1863-1948), joueur cubain de billard français et américain ;
 Joan Oró (1923-2004), biochimiste espagnol ;
 Juan Bustillo Oro (1904-1989), réalisateur, scénariste et producteur mexicain ;
 , chimiste et professeur espagnol ;
 Manuel Oro (1909-2002), footballeur espagnol. ;
 , Jesús Javier Hernández Solís (1971-1993), catcheur professionnel mexicain.

Note